Merrill Beth Nisker (Toronto, Canadá, 1966), más conocida como Peaches, es una cantante y compositora de electroclash cuyas canciones son conocidas por sus textos explícitos y por su connotación sexual.

Historia 
Antes de convertirse en Peaches, Nisker era maestra de música y drama en una escuela primaria. Toca los instrumentos musicales para sus canciones, programa sus propios beats y graba y produce sus álbumes.

Sacó su primer álbum, Fancypants Hoodlum, bajo el nombre de Merrill Nisker en 1995 y, posteriormente desarrolló su estilo y personalidad que la llevaría a la fama internacional como Peaches. En Toronto, antes de que iniciara su fama, fue compañera de piso de la cantante Feist.

Sus canciones han participado en varias películas como Mean Girls, Waiting...,  Jackass Number Two Number two , My Little Eye, y Lost in Translation. Su música se ha podido escuchar en varios programas de televisión como en The L Word de Showtime, Ugly Betty y South Park (episodio de la 13ra temporada llamado 'Butters' Bottom Bitch'), y ha sido usada para la promoción de la serie Dirt. Peaches ha colaborado con Pink en el álbum Try This, en la canción "Oh My God," con Chicks on Speed en su álbum 99 Cents, en la canción "We Don't Play Guitars," y con Christina Aguilera en My Girls del disco Bionic.

Peaches y la banda "Herms" han acompañado a la banda Nine Inch Nails en la segunda mitad de su tour en el verano de 2006 por Estados Unidos.

Peaches se ha presentado en vivo en el Festival Parklife en Australia, en el otoño de 2008, con su banda en vivo actúa Sweet Machine de Alemania. 

Su cuarto álbum I Feel Cream fue sacado a la venta el 4 de mayo de 2009 en Europa y el 5 de mayo en Norteamérica. El primer sencillo de este proyecto es un "doble lado A" de "Talk to Me" y "More". Peaches reclutó a algunos de sus contemporáneos y coprodujo un par de canciones incluyendo Simian Mobile Disco, Soulwax, Digitalism y Shapemod. Su viejo amigo y colaborador Gonzales co-escribió algunas de las canciones de "I Feel Cream".

Peaches se ha hecho notar por sus vestuarios en el escenario y su exuberante estilo. La moda y el estilo de Peaches son a menudo nostálgicos y a su vez futurísticos; agresivos y glamorosos; rebasa la línea de identidad sexual. Peaches y los integrantes de su banda, Sweet Machine, utilizan vestuarios de distintos diseñadores, pero normalmente trabajan en conjunto con el estilista y diseñador Vaughan Alexander, con el estilista Charlie Le Mindu y con un joven diseñador de moda americano de nombre John Renaud.

 Temas recurrentes 
La identidad sexual es uno de los temas en las letras de Peaches, generalmente juega con las nociones tradicionales de las representaciones de los roles de género. En sus textos y sus shows en vivo se borra la distinción entre hombre y mujer; por ejemplo, aparece en la portada de su álbum Fatherfucker con barba. Cuando se le preguntó si había escogido ese título para escandalizar, ella respondió:

Peaches debate las acusaciones sobre la "envidia del pene", prefiriendo el término de "envidia hermafrodita", puesto que "hay muchísimo de masculino y femenino dentro de todos nosotros" 

 Discografía 
 Álbumes 
 Fancypants Hoodlum (1995, as Merrill Nisker)
 The Teaches of Peaches (2000)
 Fatherfucker (2003)
 Impeach My Bush (2006) #168 US, #98 CAN
 I Feel Cream (2009) #160 US
 Rub (2015)

 Sencillos/EP 
 S/T (Teenage USA Recordings) (2000)
 "Lovertits" (2000)
 "Set It Off" (2001, 2002) #36 UK
 "Rockshow" (featuring Iggy Pop) (2003)
 "Operate" (2003)
 "Kick It" (featuring Iggy Pop) (2004) #39 UK
 "Shake Yer Dix" (2006) (Download single)
 "Downtown" (2006) #50 UK
 "Boys Wanna Be Her" (2006)
 "Wild Thing" (remix) (2007)
 "Talk to Me" / "More" (2009)
 "Lose You" (2009)
 "I Feel Cream" (2009)

 Remixes 
 Luis Jacob ("Without Persons-The Pathfinder")
 Daft Punk ("Technologic")
 Le Tigre ("TKO")
 Basement Jaxx ("Get Me Off")
 The Bird and the Bee ("Fucking Boyfriend")
 The B-52's ("Funplex")
 Tone Loc ("Wild Thing")
 Queens of the Stone Age ("Broken Box")
 Yeah Yeah Yeahs ("Cheated Hearts")
 Bonde Do Role ("Marina Gasolina")
 Gibby Haynes ("Red Neck Sex")
 Yōko Ono ("Kiss Kiss Kiss")
 Pink Grease ("Peaches")
 Ladyhawke ("Paris Is Burning")

 Colaboraciones 
 Contribuyó con UNICEF en la canción benéfica "Do They Know It's Hallowe'en?" en 2005.
 Dúo con Gonzales: "Red Leather".
 Dúo con Pink: "Oh My God".
 Guitarra y voz con Chicks On Speed: "We Don't Play Guitars"
 Remixes para Daft Punk (Technologic), Le Tigre (TKO), Yōko Ono (Kiss, Kiss, Kiss), Basement Jaxx (Get Me Off)
 Dúo con Gonzales "The Joy of Thinking".
 Dúo con Mignon "Casanova".
 Colaboró cantando en "Boys and Girls" y "Everybody Party" en el álbum Ladies and Gentleman de Taylor Savvy en 2002. Collaboradores frecuentes de Peaches como González y Mignon también prestaron su voz para el álbum.
 Colaboró con voz y texto en "Drugs and Glamour", para el sencillo de Removal "9 of 10"
 Colaboró con Karen O en la canción titulada "Backass" en la banda sonora de Jackass Number Two Colaboró con Louie Austen en la canción "Grab My Shaft."
 Colaboró con Iggy Pop y su proyecto Feedom en la canción ("Motor Inn") en su álbum de 2003 Skull Ring Colaboró con su compatriota Mocky.
 Dúo con Snax, una versión de la canción "Oo She She Wa Wa" en su álbum From the Rocking Chair to the Stage.
 Colaboró con Garbage en AmsterJam (2005) para un mash up de "Fuck the Pain Away" con la canción "Push It" de Garbage, también en "I Don't Give a..."
 Participó en el tour de Marilyn Manson en el 2003 y cantó la canción "Rock N Roll Nigger" con él.
 Colaboró con Tommie Sunshine en su sencillo "Dance Among the Ruins".
 Cantó en el remix de la canción ("Helicopter") de Bloc Party (remix by Weird Science).
 Iggy Pop hizo una versión de la canción ("Rock Show") en su álbum Skull Ring).
 Colaboró con Stink Mitt en la canción "Fan Etiquette" para el bonus EP de la versión japonesa de Impeach My Bush Colaboró en "Fine As Fuck" por Scream Club, de su álbum "Life of a Heartbreaker" en 2006. Esta canción también aparece como un track de colaboración con el artista francés Electrosexual, en el vinil de 12 pulgadas "Fine As Fuck".
 Dúo con Joan Jett en "You Love It"
 Apareció en el video de Feist Mushaboom. Es la chica vestida de rosa que trata de jalarla cuando Feist "flota".
 Aparece en el disco Collapse into Now de R.E.M.
 Colaboración en el álbum de Christina Aguilera Bionic (2010) en el tema "My Girls"
 Colabora con la banda de metal alternativo estadounidense Emigrate (agrupación alternativa de Richard Z. Kruspe, cofundador y guitarrista de Rammstein) en el álbum Silent So Long en la canción Get Down.

 Bandas Sonoras 
 Fuck the Pain Away es usada en una escena de la película "Lost in Translation" donde los personajes principales, Bob y Charlotte, se encuentran en un Strip Club. La canción no aparece dentro de la banda sonora de la película. También figuró en Jackass Number Two, y en la película de horror My Little Eye.
 "Operate" figura en la película Mean Girls durante la escena de la fiesta de Halloween; también aparece en la película Waiting... y durante un concurso de camisetas mojadas en el episodio "Nevada State" de Las Vegas.
 Peaches cantó la canción "I U She" en la segunda temporada de The L Word, en el episodio "L'Chaim". También apareció en la banda sonora de la segunda temporada de esta serie.
 "Boys Wanna Be Her" sonó durante el final del cuarto episodio de la cuarta temporada de The L Word, cuando el personaje de Katherine Moenning, "Shane McCutcheon", modela con ropa interior de Hugo Boss AG. También se usó en el episodio "Don't Ask, Don't Tell" de Ugly Betty, para publicitar la serie de FX, "Dirt" y en la banda sonora de la película de 2009 Whip It!. Una versión remix de la canción fue usada para el juego de EA "Need for Speed: ProStreet" (El remix es titulado: "Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Retouch").
 Gap usó la canción "Do Ya" para la campaña publicitaria de otoño de 2006 titulada "Jeans Take Shape".
 En el DVD de The Mighty Boosh Live, Bollo canta "Fuck the Pain Away" como tributo a Naboo.
 "You Love It" se tocó durante el final del episodio "Oedipus Hex". de CSI: New York en su tercera temporada.
 "Kick It" de Peaches con Iggy Pop aparece en la banda sonora deMidnight Club 3: DUB Edition.
 "Set It Off" se pudo escuchar en la película Cashback. Es la segunda vez que una de las canciones de Peaches figura dentro de una escena en un Strip Club.
 "Kick it " figuró en un comercial de Subaro Impresa para Australia en 2008. 
 La canción "The Inch" fue usada en la película Itty Bitty Titty Committee en la escena donde Shulie and Calvin están enrollándose en el carro mientras Anna and Sadie hacían lo mismo en un cuarto de hotel. 
 La canción "Mud" fue usada en el segundo episodio de la serie The Vampire Diaries (en el episodio titulado The Night of the Comet'') cuando Elena confronta a Jeremy sobre su comportamiento.

Referencias

Enlaces externos 

 Peaches - Página oficial
 
  - Página oficial de su último álbum, Impeach My Bush
  - Entrevista en ABC (en español). 
 
 Peaches News
 XL music site
 Beggars Group, USA profile of Peaches
  - Entrevista con Venuszine
  - Fuck The Pain Away (Club)

Artistas de XL Recordings
Músicos de Canadá
Feministas judías
Músicos bisexuales
Guitarristas de Canadá
Cantantes femeninas de Canadá
Feministas de Canadá
Productores discográficos de Canadá
Cantautores de Canadá
Cantantes en inglés
Cantantes judíos
Judíos de Canadá
Ateos de Canadá
Ateos judíos
Nacidos en Toronto